Суперкубок Азербайджану з футболу 2013 — 3-й розіграш турніру. Матч відбувся 23 жовтня 2013 року між чемпіоном та володарем кубку Азербайджану Нефтчі та фіналістом кубку Хазар-Ланкаран.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2013
Азербайджан
2013 в азербайджанському спорті